é um filme japonês estreado a 31 de Agosto de 2002 e dirigido por Takashi Yamazaki.

Sinopse

Ameaçada por uma invasão alienígena, a humanidade confia sua sorte numa viajante do tempo que precisa voltar ao passado e mudar a história. Na viagem, vai suar a camisa combatendo toda espécie de criminosos estranhos.

Elenco
 Takeshi Kaneshiro: Miyamoto
 Anne Suzuki: Milly
 Goro Kishitani: Mizoguchi
 Kirin Kiki: Xie
 Yukiko Okamoto: Dr. Yagi
 Mitsu Murata: Capanga de Mizoguchi
 Kisuke Iida: Karasawa, Capanga de Mizoguchi
 Kazuya Shimizu: Murakami, Capanga de Mizoguchi
 Chiharu Kawai: Interprete de Liu
 Dean Harrington: Dr. Brown
 Masaya Takahashi: Liu Laoban

Filmes em língua japonesa
Filmes do Japão de 2002
Filmes gravados em Yokohama
Filmes sobre extraterrestres
Filmes sobre viagem no tempo